Gedoogbeleid, afzien van vervolging van overtredingen
 Gedoogsteun, overeengekomen steun van een regering door een oppositiepartij

Zie ook 
 Gedoogakkoord
 Kabinet-Rutte I voor 'gedoogkabinet'